Prefontaine bzw. Préfontaine ist der Familienname folgender Personen:

 Claude Préfontaine († 2013), kanadischer Komödiant und Schauspieler
 Jamie Prefontaine († 2015), kanadischer Hip-Hop-Musiker „Brooklyn“
 Marie-Pier Préfontaine (* 1988), kanadische Skirennläuferin
 Raymond Préfontaine (1850–1905), kanadischer Politiker
 Steve Prefontaine (1951–1975), US-amerikanischer Leichtathlet

Sonstiges:
 Préfontaine (Metro Montreal), U-Bahn-Station in Montreal